Алтер — многозначный термин.

Фамилия 
 Алтер, Лукас (род. 2000) — бразильский футболист.
 Алтер, Харви Джеймс (род. 1935) — американский врач, лауреат Нобелевской премии по медицине 2020 года.

Топоним 
 Алтер (Бельгия) — город и коммуна в Бельгии.